Superasterids ou superasterídeas é a designação dada em filogenética e taxonomia vegetal aos membros de um amplo clade (grupo monofilético) de plantas com flor que agrupa, na sua presente circunscrição taxonómica, mais de 122 000 espécies.

Descrição
O clade é presentemente dividido em 20 ordens como definido no sistema de classificação APG IV de 2016. Estas ordens, por sua vez, conjuntamente englobam cerca de 146 famílias.

O nome do agrupamento deriva de "Asteridae", um grupo taxonómico que tradicionalmente é considerado ao nível taxonómico de subclasse.

O clado das superasterídeas inclui as asterids, Berberidopsidales, Santalales, e Caryophyllales. Este clado por sua vez é um dos três grupos que compõem as Pentapetalae (eudicots nucleares com excepção das Gunnerales), sendo os restantes as Dilleniales e as superrosids (Saxifragales e rosids).

Filogenia
A filogenia das superasterídeas que consta do cladograma seguinte é adaptada do versão em linha do sistema de classificação APG IV do  Angiosperm Phylogeny Group website.

Referências

Ligações externas 

Eudicotiledóneas
Plantas